Until the End of Time bezeichnet

 ein Album von 2Pac, siehe Until the End of Time (Album)
 ein Lied von Justin Timberlake, siehe Until the End of Time (Lied)